Варвара Яковлева:
 Варвара Яковлева (ок. 1850—1918) — одна из первых сестёр Марфо-Мариинской обители, канонизирована в лике преподобномучениц.
 Варвара Яковлева (1884/1885—1941) — деятель российского революционного движения, нарком финансов РСФСР в 1929—1937.
 См. также 
 Яковлева